Палаццо Болдо а Сан-Феличе () — дворец в Венеции, расположенный в сестиере Каннареджо на берегу Гранд-канала между Палаццо Контарини Пизани и Палаццо да Лецце.

История и архитектура 
Дворец построен в XVI веке для знатной семьи Болдо, в конце XVII века перешел семье Гизи и был перестроен. Позже был куплен семьей Контарини, которая хотела объединить его с соседним зданием (Палаццо Контарини Пизани), но этот проект так и не был реализован.

Примечания

См. также 
 Список дворцов Венеции

Палаццо Болдо а Сан-Феличе
Здания и сооружения, построенные в XVI веке
Здания и сооружения Каннареджо